Монтастрюк — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Монтастрюк — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Монтастрюк — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна

См. также 
 Ламонзи-Монтастрюк
 Монтастрюк-де-Сали
 Монтастрюк-ла-Консейер
 Монтастрюк-ла-Консейер (кантон)
 Монтастрюк-Савес